Litoral pode se referir a:

 Litoral - termo que designa uma faixa de terra junto à costa marítima
 Litoral do Brasil - descrição geográfica do litoral do Brasil
 Litoral de São Paulo - descrição geográfica do litoral do estado brasileiro de São Paulo
 Litoral do Espírito Santo - descrição geográfica do litoral do estado brasileiro de Espírito Santo
 Litoral (Bolívia) - província da Bolívia, situada no departamento de Oruro
 Litoral (Guiné Equatorial) - província da Guiné Equatorial, situada na parte oeste da região do Rio Muni
 Littoral - departamento do Benin

Desambiguação